

Presentación previa 
 Defensor del título:  Thiago Alves
 Thiago Alves no pudo defender el título con éxito tras ser derrotado en Cuartos de final por  Gastão Elias 6-4 6-3

 Cabezas de serie 

 Horacio Zeballos (Campeón)
 Martín Alund (Cuartos de final)
 Rogério Dutra da Silva (Finalista)
 Thiago Alves ''(Cuartos de final)

<ol start=5> 
  Federico Delbonis ''(Segunda ronda)
  Gastão Elias ''(Semifinales)
  João Souza ''(Semifinales)
  Guido Andreozzi (Cuartos de final)
</ol>

Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):

  Rafael Camilo
  Daniel Dutra da Silva
  Tiago Lopes
  Thiago Monteiro

Clasificados 
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):

  Devin Britton
  André Ghem
  Austin Krajicek
  Franko Škugor

Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:

Retirados
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):

  Alejandro González (Calambres)

Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como lucky loser.

Cuadro
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro Principal
 Cuadro Clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Torneos de tenis en pista dura
Aberto de São Paulo 2013